Volcano kan betrekking hebben op:
 Volcano (film), een actiefilm van 20th Century Fox
 Volcano (South Park), de derde aflevering van de animatieserie South Park
 Volcano (Hawaï), een plaats in de staat Hawaï in de Verenigde Staten
 Volcano (gitaar), een gitaarmerk
 Volcano (band), een band
 Volcano (muzieklabel), een muzieklabel